Queen Victoria Street – a Hong Kong
 Queen Victoria Street – a Londra